Orfizm – nurt religijny w starożytnej Grecji
 Orfizm – kierunek w malarstwie abstrakcyjnym